HCL steht als Abkürzung für:

 Hairy cell leukemia, siehe Haarzellleukämie
 Hardware Compatibility List
 HC Leipzig, einen Frauen-Handballverein
 HC Lugano, einen Eishockeyclub
 Helenair Caribbean, eine ehemalige Fluggesellschaft in St. Lucia
 Hindustan Computers Limited, siehe HCL Technologies, indisches  IT-Dienstleistungsunternehmen
 Hot Club Leipzig, einen früherer Jazzclub
 Human Centric Lighting, ein Beleuchtungskonzept für Innenräume 

HCl steht für:
 Chlorwasserstoff, chemische Summenformel

Abkürzung